Мужик — традиционно-народное именование крестьянина, (женатого) мужчины. 

В дореволюционной России применялось в значении: муж, мужчина простолюдин, человек низшего сословия, а также работник, выполняющий грязную, грубую работу при доме. 

В рамках сниженной лексики может означать мужа, любовника, грубого, неотёсанного человека и мужчину вообще.

В древнерусском языке это было уменьшительное от  («мужчина») и образовано с помощью суффикса . Первоначально оно применялось к малолетним мальчикам и значило: маленький мужик, мальчик, несовершеннолетний, который ещё не имеет права голоса на вече. Потом значение его распространилось на каждого неполноправного человека, на крепостного в первую очередь. Наконец оно стало значить «крестьянин», «пахарь» и жило с таким значением до самой революции 1917 года:

«Коль мужик не пропьет урожаю, я того мужика уважаю...»  (А. К. Толстой).

См. также 
 «Мужик Марей» — краткий рассказ Фёдора Михайловича Достоевского.
 Муж
 Мужичье (село)
 
 Мужик — фамилия.
 Мужик, Йиржи (род. 1976) — чешский легкоатлет.
 Мужик, Якуб (род. 1990) — чешский хоккеист.

Примечания